Un pavé est un bloc plus ou moins cubique. Par analogie de forme, il a donné son nom :
 au parallélépipède rectangle, en géométrie ;
 aux pavés, un type de revêtement de sols ou de chaussées dont il est un des éléments couvrants ;
 au pavé, une voie faite de pavés ; 
 à une pièce de viande de bœuf épaisse ;
 à un gâteau ;
 au pavé numérique qui, en informatique, représente le bloc des touches numériques du clavier ;
 à un livre particulièrement volumineux, en argot ;
 à un texte extrêmement long sur un chat, un forum ou autre.

On parle aussi de pavage, en géométrie pour définir des motifs répétés périodiquement.

Le Pavé est un sommet du massif des Écrins.

Pave peut faire référence à :
 PAVE, la désignation d'un programme aéronautique militaire américain,
 HH-60 Pave Hawk, un hélicoptère de sauvetage américain,
 Plan d'Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics.